Sonar : appareil capable de détecter et situer les objets sous l'eau.
 Sonar : classe de voilier à quille.
 Sónar : festival de musique électronique espagnole.
 Sonar : logiciel professionnel de création musicale.
 Sonar : ancien nom de SonarQube, une plate-forme permettant de gérer la qualité du code source.